Защита от дурака:

 Защита от дурака — собирательное название методов защиты оборудования от некорректных действий пользователя.
 «Защита от дурака» (1983) — роман Владислава Задорожного.
 «» (2003) — канадский фильм режиссёра Уильяма Филипса с участием Райана Рейнольдса.

Примечания